В одиночному розряді тенісного турніру Virginia Slims Championships 1972, який проходив в рамках Серії Вірджинії Слімс 1972, Кріс Еверт здобула титул, у фіналі перемігши Керрі Мелвілл 7-5, 6-4.

Сіяні гравчині 

  Біллі Джин Кінг (півфінал)
  Ненсі Річі (1-ше коло)
  Маргарет Корт (1-ше коло)
  Кріс Еверт (Переможниця)

 Керрі Мелвілл (фінал)
 Розмарі Казалс (1-ше коло)
 Франсуаза Дюрр (півфінал)
 Венді Овертон (чвертьфінал)

Основна сітка

Посилання 
 

Virginia Slims Championships